Volodarskij rajon 

 Volodarskij rajon, rajon dell'Oblast' di Astrachan'
 Volodarskij rajon, rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod